Kolbotn IL Fotball er en underafdeling af sportsklubben Kolbotn IL fra Kolbotn, Norge. Klubben startede med at spille fodbold i 1916 og organiserede fodbold som en halv-selvstyrende underafdeling i 1960.

Kvindernes hold spiller i Toppserien og er en af de mest succesrige i Norge med tre ligatitler (2002, 2005 og 2006) og en pokaltitel (2007).

Mændenes hold spiller i Fjerdedivision (femte række i norsk fodbold), efter at de rykkede ned fra 3. division i 2011. De spillede i 2. division i 1993.

Nylig historie 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sæson
! 
! Pos.
! Pl.
! V
! U
! T
! M+
! M-
! P
!Pokal
!Noter
|-
|2006
|TS
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|18||align=right|13||align=right|3||align=right|2
|align=right|76||align=right|17||align=right|42
|kvartfinale
|
|-
|2007
|TS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|22||align=right|16||align=right|2||align=right|4
|align=right|71||align=right|18||align=right|50
|bgcolor=gold|vinder
|
|-
|2008
|TS
|align=right |4
|align=right|22||align=right|12||align=right|6||align=right|4
|align=right|51||align=right|23||align=right|42
|semifinale
|
|-
|2009
|TS
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|22||align=right|16||align=right|2||align=right|4
|align=right|51||align=right|25||align=right|50
|kvartfinale
|
|-
|2010
|TS
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|22||align=right|15||align=right|2||align=right|5
|align=right|49||align=right|12||align=right|47
|kvartfinale
|
|-
|2011
|TS
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|22||align=right|16||align=right|3||align=right|3
|align=right|59||align=right|26||align=right|51
|semifinale
|
|-
|2012
|TS
|align=right |5
|align=right|22||align=right|9||align=right|7||align=right|6
|align=right|36||align=right|35||align=right|34
|kvartfinale
|
|-
|2013 
|TS
|align=right |6
|align=right|22||align=right|9||align=right|4||align=right|9
|align=right|39||align=right|42||align=right|31
|3. runde
|
|-
|2014 
|TS
|align=right |4
|align=right|22||align=right|13||align=right|0||align=right|9
|align=right|41||align=right|32||align=right|39
|kvartfinale
|
|-
|2015 
|TS
|align=right |5
|align=right|22||align=right|9||align=right|5||align=right|8
|align=right|45||align=right|28||align=right|32
|kvartfinale
|
|-
|2016 
|TS
|align=right |4
|align=right|22||align=right|12||align=right|4||align=right|6
|align=right|32||align=right|17||align=right|40
|semifinale
|
|}

Spillertrup 

Pr. 16. juli 2016.

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Norge
Toppserien